Orde van de Gulden Spoor, een ridderorde
 Gulden Spoor (prijs), de prijs van een Vlaamse organisatie
 Brouwerij Gulden Spoor

zie ook 
 Guldensporenslag